Moncel ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

 Moncel-lès-Lunéville (mit der Abtei Beaupré) im Département Meurthe-et-Moselle
 Moncel-sur-Seille im Département Meurthe-et-Moselle
 Moncel-sur-Vair, eine Gemeinde im Département Vosges, darin die frühere selbstständigen Gemeinden und heutigen Ortsteile  Moncel und später Moncel-et-Happoncourt
 Abtei Saint-Jean-Baptiste du Moncel im Département Oise
 Château de Moncel bei Jarny im Département Meurthe-et-Moselle

Moncel ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Moncel (1917–2007), kanadischer Generalleutnant

Siehe auch: Montcel